Зигфрид Регинальд Вольф (; 19 декабря 1867, Прага — 5 января 1951, Хайфа) — австрийский шахматист еврейского происхождения.

Победитель неофициального чемпионата Австрии 1925 г.

В составе национальной сборной участник трех шахматных олимпиад (1927, 1928, 1930). После Аншлюса в 1938 году эмигрировал в британскую подмандатную Палестину.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Шахматные функционеры